Villaescusa (Cantàbria), un municipi de la Comunitat Autònoma de Cantàbria.
 Villaescusa (Zamora), un municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 Villaescusa de Haro, un municipi de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa.
 Villaescusa de Roa, un municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 Villaescusa la Sombría, un municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.